Обровац може да се односи на:

 Обровац, град у области Буковица, Далмација, Република Хрватска
 Обровац (Бачка Паланка), насеље у општини Бачка Паланка у Јужнобачком округу, Република Србија
 Обровац (Бања Лука), насеље у саставу града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Обровац Сињски, насеље града Сиња, Република Хрватска